Kokotschashvilia tanta — брюхоногий моллюск из семейства геофилов. Включен в Красную книгу Краснодарского края. Статус — 3 «Редкий».

Раковина крупная, низко-коническая, светло-роговая. Устье округлое, слегка оттянутое вбок, скошенное. Размеры: высота раковины 14,6—18 мм; диаметр 22,2—27,0 мм.

Вид является эндемиком Западного Кавказа. Региональный ареал охватывает субальпийский и альпийский пояса Турьих гор.

Встречается в траве на альпийских лугах на высоте около 2000 метров над уровнем моря, по берегам высокогорных озёр. Вид малочислен, незначительные скопления отмечены у озера Голубое.

Необходимо включение в перечень охраняемых объектов, а также мониторинг состояния популяций.

Литература 
 Красная книга Краснодарского края (животные) / Адм. Краснодар. края: [науч. ред. А. С. Замотайлов]. — Изд. 2-е. — Краснодар: Центр развития ПТР Краснодар. края, 2007. — 504 с.: илл.
 Кантор Ю. И., Сысоев А. В. Каталог моллюсков России и сопредельных стран. М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2005. 627 с.
 Туниев Б. С. Малакофауна Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского национального парка // Биоразнообразие и мониторинг природных экосистем в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике. Новочеркасск: Дорос, 2002. С. 97—111.
 Schileyko A. A. On the systematics of Trichia s. lat. (Pulmonata: Helicoidea: Hygromiidae) // Malacologia. 1978. 17. P. 1—56.

Helicoidea
Животные, описанные в 1978 году
Эндемики Северного Кавказа